Вильяльба-де-лос-Льянос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 36,78 км². Население — 166 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Покровителем города считается святой Хуан Баутиста (24 июня) и Сан Мигель (29 сентября).

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Муниципалитеты Саламанки